Laugh It Off – cortometraggio del 1931 diretto da Howard Bretherton
Laugh It Off – film del 1939 diretto da Albert S. Rogell
Laugh It Off – film del 1940 diretto da John Baxter e Wallace Orton